Gyilkos arany (Greed), 1925-ös amerikai film Erich von Stroheim rendezésében
 Gyilkos arany (Wet Gold), 1984-es amerikai tv-film Dick Lowry rendezésében